Raffray peut faire référence à :

Patronyme 

 Achille Raffray (1844–1923), entomologiste, explorateur et diplomate français ;
 André Raffray (1925-2010), artiste graphique français.

Toponyme 

 Petit Raffray, petite ville du nord de l'île Maurice dépendant du district de Rivière du Rempart.